Bikoka ima više značenja:
 Bikoka (Alesandrija)
 Bikoka (Katanija)
 Bikoka (Kuneo)
 Bikoka (Đenova)
 Bikoka (Torino)